Blossom Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Blossom Hill (Georgia)
 Blossom Hill (Kalifornien)
 Blossom Hill (Maryland)